Aleksandr Awierin – radziecki kolarz, zwycięzca Wyścigu Pokoju w 1978
 Aleksandr Awierin – rosyjski fizyk